Didrik den Lykkelige af Oldenburg () (1390 – 14. Februar 1440) var greve af Oldenburg fra 1423 til 1440.

Biografi 

Didrik var søn af grev Christian 5. af Oldenburg og grevinde Agnes af Hohnstein og efterfulgte sin ældre broder Christian 6. som greve af Oldenburg i 1423.

Ved Didriks tiltrædelse af regeringen var hans fædrene fyrsteland delt i adskillige dele; men Didrik arvede både en broder og flere fætre og samlede hele grevskabet på sin hånd, ja forenede dermed Delmenhorst; heraf hans tilnavn.

I sit andet ægteskab var Didrik fra 1423 gift med Hedevig af Holsten (* ca. 1398/1400; † 1436). Hun var datter af greve Gerhard 6. af Holsten-Rendsburg og nedstammede i tredje led fra Erik Klippings datter Richiza af Danmark. Hedevig fødte ham en datter og tre sønner, hvoraf Christian var den ældste; inden børnene var blevet voksne, døde både moderen og faderen. Christian og hans brødre blev derefter opfostret hos deres morbror, hertug Adolf af Slesvig, og dennes indflydelse mere end sin nedstamning fra en dansk kongedatter skyldte han sit valg til Danmarks konge 1448.

Ægteskaber og børn 
Han var gift i første ægteskab med Adelheid af Oldenburg-Delmenhorst († ca. 1404). 

I andet ægteskab var han fra 1423 gift med Hedevig af Holsten (* ca. 1398/1400; † 1436). Hun var datter af greve Gerhard 6. af Holsten-Rendsburg. De havde følgende børn:
 Adelheid (1425–1475)
 ∞ 1. gang med Ernst 3., Greve af Hohnsten († 1454)
 ∞ 2. gang med Gebhard 6. af Mansfeld († 1492)
 Christian 1. (1426–1481), Greve af Oldenburg; Konge af Danmark, Norge og Sverige; Hertug af Slesvig og Holsten
 ∞ 1449 Dorothea af Brandenburg (1430–1495)
 Moritz 4. (1428–1464), Greve af Delmenhorst
 ∞ 1458 Katharina af Hoya
 Gerhard den Modige (1430–1500), Greve af Oldenburg og Delmenhorst
 ∞ 1453 Adelheid af Tecklenburg

Didrik havde en datter, Mette, udenfor ægteskab, * ca. 1410, † 1431.

Anetavle

Litteratur 
 Martin Last: Adel und Graf in Oldenburg während des Mittelalters, Oldenburg 1969, S. 144.

Eksterne links 

Huset Oldenburg
Grever af Oldenburg